Lancaster Municipal Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Lancaster Municipal Building (Lancaster, New York), NRHP-ID 99001420
 Lancaster Municipal Building (Lancaster, Wisconsin), NRHP-ID 83003397